Postumio – pirata giustiziato a Siracusa
 Lucio Postumio Megello – console nel 305, 294 e 291 a.C.
 Postumio Lampadio – prefetto del pretorio d'Italia nel 409

Pagine correlate 
 Aulo Postumio Albino (o Albo)
 Lucio Postumio Albino
 Rufio Postumio Festo
 Spurio Postumio Albino
 Tito Flavio Postumio